Le nom Brian Gibbons peut faire référence à :
Brian Gibbons (1950-), homme politique gallois.
Brian Gibbons (1947-), joueur de hockey sur glace canadien.
Brian Gibbons (1988-), joueur de hockey sur glace américain.

Voir aussi